Crot steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Usseglio in der Provinz Turin, Italien
 einen 2158 m hohen Berg in den Dolomiten in der Provinz Belluno, Italien
 im einheimischen, Puschlaver Dialekt bezeichnete Rundhäuser für Crotto

Siehe auch:
 Krott
 Grott
 Le Crot